

Lokalizacje

Niemcy 
 Winkl – dzielnica Neuöttinga
 Reit im Winkl – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein

Inne 
 Winkl – pałac

Zobacz też 
 Winkel